Gottfried Semper - um dos arquitetos alemães mais significativos do século XIX.
6353 Semper - um asteróide da cintura principal com um diâmetro de 17,9 quilómetros, a 2,5954303 UA.
Ópera Semper - a casa da companhia Ópera Estatal de Dresden.

Desambiguação